Michael:

Ботаника
 

Музыка
 «Michael» — песня группы Franz Ferdinand, выпущенная в 2004 году.
 Michael — студийный альбом Майкла Джексона, выпущенный в 2010 году.
 «Michael» — сингл Хелены Юсефссон с альбома Beauty, Love, Anything, выпущенный в 2019 году.

См. также